

B 

  balisaur
 baribal
 belette
 binturong
 blaireau
 bruan

C 

 cabéru
 caracal
 carcajou 
chacal
 chat
  chaus
 chien
 chungungo
 civette
 coati
 colocolo
 couguar  
 coyote
 cynhyène

D 

 dhole
 dingo

E 
 éléphant de mer
  euplère
 eyra

F 
 falanouc
 fossa
 fouine
 foussa
 furet

G 
 genette
 grison
 glouton
 grizzly
 guépard

H 

 hermine
 huillín
 hyène

I 

 isatis

J 
 jaguar
 jaguarondi

K 

  kinkajou
 kodiak
 kodkod

L 
 léopard
  léopard des mers
  linsang
 lion
 lion de mer
 loup
 loutre
 luwak
 lycaon
 lynx

M 
 macrorhine 
 mangouste
 mangue
 margay
 marte
 martre
 mouffette
 musang
 moutre

O 
 ocelot 
 otocyon
 olingo
 once
 otarie
ours

P 
 
 
 pékan
 phoque
 poiane
 protèle 
 puma
 putois

R 
 rasse
  rat des pharaons
 ratel
 raton laveur
 renard

S 

  serval
  suricate

T 

 tayra
 télagon
 tigre

V 

 veau marin
 vison

W 

 wolvérène

Z 

 zibeline
 zibeth
 zorille

Noms vernaculaires de carnivores|Carnivores
Liste de noms vernaculaires